Le tournoi Open de Macao 2011 est l'édition féminine 2011 du tournoi Open de Macao qui se déroule du 8 au 13 novembre 2011 à Macao. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 15 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série, quatre joueuses qualifiées et une wild card la joueuse locale Liu Kwai Chi. 

En finale, Joey Chan s'impose face à Aisling Blake.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Macao masculin 2011
 Open de Macao (squash)
 Saison 2011 de la WSA

Liens externes 

Open de Macao (squash)
Sport en Chine en 2011
2011 à Macao
Squash en 2011
Sport en novembre 2011